Stony Fork ist der Name folgender Gewässer in den Vereinigten Staaten:

 Stony Fork (Little Poplar Creek), Kentucky 
 Stony Fork (Kentucky River), Kentucky 
 Stony Fork (Bennetts Fork), Kentucky 
 Stony Fork (Sinking Creek), Kentucky 
 Stony Fork (Little Sandy River), Kentucky 
 Stony Fork (East Fork Lynn Camp Creek), Kentucky 
 Stony Fork (Leatherwood Creek), Kentucky 
 Stony Fork (Hannah Creek), North Carolina 
 Stony Fork (Yadkin River), North Carolina 
 Stony Fork (South Hominy Creek), North Carolina 
 Stony Fork (North Fork Swannanoa River), North Carolina 
 Stony Fork (Clarks Creek), North Carolina 
 Stony Fork (Big Indian Creek), Ohio 
 Stony Fork (Babb Creek), Pennsylvania 
 Stony Fork (Big Sandy Creek), Pennsylvania 
 Stony Fork (Fishing Creek), South Carolina 
 Stony Fork (Big War Creek), Tennessee 
 Stony Fork (Beech Fork), Tennessee 
 Stony Fork (Goose Creek), Virginia 
 Stony Fork (Reed Creek), Virginia